De fietsdiscipline mountainbike maakte deel uit van het olympisch wielersportprogramma bij de Olympische Spelen van Londen 2012. De mannenwedstrijd vond plaats op zondag 12 augustus 2012, de slotdag van de Olympische Spelen.

Het parcours bestond uit zeven ronden, over een totale afstand van 34,1 kilometer. De wedstrijd werd gewonnen door de Tsjech Jaroslav Kulhavý, die zijn medevluchter Nino Schurter in de eindsprint versloeg. Titelverdediger Julien Absalon stapte voortijdig af wegens materiaalpech. In totaal stonden vijftig renners aan de start, afkomstig uit 32 landen.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Uitslag

Mountainbike mannen
2012
Olympische Zomerspelen 2012 – Mountainbike mannen